Cette page contient les pages d'homonymie de Beauvais et de Beauvais.

Patronyme 

Le patronyme Beauvais ou de Beauvais est porté par des personnes et des familles distinctes :
 Alain Beauvais (1943-), photographe français ;
 Anaïs Beauvais (1832-1898), peintre française ;
 Armand Beauvais (1783-1843), gouverneur de Louisiane et président du Sénat de Louisiane ;
 Armand Beauvais (1840-1911), artiste-peintre, graveur et lithographe français ;
 Bernadette Beauvais (1949-), femme politique française ;
 Clémentine Beauvais (1989-), sociologue et romancière française ;
 Frank Beauvais (1970-), réalisateur, acteur et consultant musical français ;
 Garcelle Beauvais-Nilon (1966-), actrice et modèle américaine ;
 Gilles-François de Beauvais (1693-1773), écrivain et prédicateur ;
 Guillaume Beauvais (1698-1773), numismate français ;
 Hugues de Beauvais, noble du Moyen-Âge dont  la descendance est éteinte 
 Jacques Beauvais (1902-1981), avocat et homme politique français ;
 Jacques Beauvais (1911-1957), acteur français ;
 Jacques-Philippe Beauvais (v.1739-1781), sculpteur français ;
 Jean Baptiste de Beauvais (1731-1790), prédicateur français ;
 Jean Baptiste Désiré Beauvais (1831-1896), entrepreneur danois ;
 Laurent Beauvais (1952-), président du conseil régional de Basse-Normandie ;
 Louis-Jacques Beauvais (1759-1799), général français ; 
 Lubin de Beauvais (1873-1917), peintre et illustrateur français ;
 Marie-Odile Beauvais (1951-), écrivain français ;
 Nicolas-Dauphin de Beauvais (v.1687-1763), graveur et éditeur français ; 
 Pierre David Beauvais (1754-1808), homme politique français ;
 Robert Beauvais (1911-1982), écrivain et journaliste français ;
 Valérie Beauvais (1963-), femme politique française ;
 Vincent de Beauvais (v.1190-v.1264), moine français ;
 Yann Beauvais (1953-), cinéaste et critique de cinéma français ;
 Yvonne Beauvais (1901-1951), religieuse française.

Toponyme 

 Beauvais, commune française du département de l'Oise ; 
 Beauvais-sur-Matha, village de la Charente-Maritime ;
 Beauvais-sur-Tescou, commune du Tarn situé sur une colline de  d'altitude ;

 Lac Beauvais, lac situé dans la province de l'Alberta au Canada ;
 Parc provincial canadien porte le nom de parc provincial de Beauvais Lake en raison du lac Beauvais ;

 Canton de Beauvais, dépendant du Comté de Sainte-Geneviève, dans l'État du Missouri aux États-Unis.

Divers 

 Manufacture de Beauvais, manufacture de tapisserie, manufacture royale fondée en 1664 par Colbert
 Commanderie de Beauvais-en-Gâtinais, ancien domaine de l'ordre du Temple situé sur l'actuelle commune de Grez-sur-Loing

Lien externe 

 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France